Bubenbach und Bubenbächle sind geographische Namen:

Orte:
 Bubenbach (Eisenbach), Ortsteil der Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Bubenbach (Réding), Ortsteil der Gemeinde Réding, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Bubenbach (Wüstung), im 15. Jahrhundert wüst gefallenes Dorf bei Rautenhausen, Stadt Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Gewässer:
 Bubenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Köngen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bubenbächle, rechter Zufluss des Eisenbachs (zum Hammerbach) bei Unterschollach, Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Kloster Bubenbach, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in der Wüstung Bubenbach, aus einem Beginenhaus hervorgegangen

Siehe auch:
 Bubach
 Schwarzbubenbach, linker Zufluss der Breg bei Schwarzbuben, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg